Oostenrijkse schilling, een voormalige munteenheid in Oostenrijk

Achternamen 
 Johan Adam Schilling, gouverneur van Ambon van 1788 tot 1794.
 Gus Schilling (1908-1957), Amerikaans komisch acteur.
 Govert Schilling (1956), Nederlands wetenschapsjournalist en amateursterrenkundige.
 Pavel Schilling (1786-1837), Russisch diplomaat en wetenschapper (telegrafie).
 Claus Schilling (1871-1946), Duits tropengeneeskundig specialist en nazi oorlogsmisdadiger.

Zie ook
 Shilling, diverse muntsoorten.
Duitse achternaam